Mineral Springs (Arkansas)
 Mineral Springs (Caroline du Nord)
 

Homonymie de localités aux États-Unis